Пфа́йфер или Пфе́йфер (), а также Пфа́йффер или Пфе́йффер () — немецкая фамилия. Известные носители:

Фамилия

Пфайфер 
 Пфайфер, Антон (род. 1937) — немецкий политик.
 Пфайфер, Виктор (род. 1987) — австрийский фигурист.
 Пфайфер, Герхард (1923—2000) — немецкий шахматист, международный мастер.
 Пфайфер, Макс Карлович (1881—1947) — немецкий кинопродюсер.
 Пфайфер, Сергей (род. 1977) — немецкий спортивный гимнаст.
 
 Пфайфер, Томас (род. 1954) — немецкий хирург.
 Пфайфер, Хади (1906—2002) — австрийская и немецкая горнолыжница.
 Пфайфер, Эрик (род. 1987) — немецкий боксёр, призёр двух чемпионатов мира.

Пфайффер 
 Пфайффер, Ганс Генрих (1896—1970) — немецкий ботаник и физиолог.
 Пфайффер, Диди (род. 1964) — американская актриса.
 Пфайффер, Иоганн (1697—1761) — немецкий композитор.
 Пфайффер, Людвиг Георг Карл (1805—1877) — немецкий ботаник, зоолог, малаколог и врач.
 Пфайффер, Мишель (род. 1958) — американская актриса.
 Пфайффер, Пол (род. 1966) — современный художник.
 Пфайффер, Полин (1895—1951) — американская журналистка.
 Пфайффер, Сара (1829—1913) — шведская писательница.
 Пфайффер, Эмили Джейн (1827—1890) — валлийская поэтесса.

Пфейфер 
 Пфейфер, Дмитрий Николаевич (1870—1914) — русский генерал, герой Первой мировой войны.
 Пфейфер, Скотт (род. 1977) — канадский кёрлингист.

Пфейффер 
 Пфейффер, Георг (1890—1944) — немецкий военачальник, генерал артиллерии вермахта.
 Пфейффер, Георгий Васильевич (1872—1946) — российский и советский математик немецкого происхождения.
 Пфейффер, Ида (1797—1858) — австрийская путешественница.
 Пфейффер, Рихард (1858—1945) — немецкий бактериолог и иммунолог.
 Франц Пфейффер (1815—1868) — швейцарский учёный, филолог, германист.

Прочее 
 Пфайфер — обозначение для музыкантов в средневековой Германии и прилегающих к ней немецкоязычных регионах.

См. также